een informeel woord voor ontlasting
 een plaatselijke benaming voor mest

Zie ook 
 Strond, een dorp in de eilandengroep Faeröer
 Hordeolum externum of strontje, een ontsteking van de ooglidrand door infectie van een talgkliertje of zweetkliertje bij het haarzakje van een wimper
 Strontium, een chemisch element